Glaris ist
 eine Fraktion in der Gemeinde Davos, Kanton Graubünden, Schweiz, siehe Davos Glaris
 der lokale schweizerdeutsche Dialektname sowie die französische und lateinische Benennung (unterschiedlich ausgesprochen) für das Tal Glarus, den Kanton Glarus und dessen Hauptort Glarus

Siehe auch:
 Claris
 Glarus (Begriffsklärung)